Ängel i natt kan syfta på:

 "Ängel i natt" – en svensk version av The Power of Love (Jennifer Rush-låt)
 Ängel i natt (Hedez-låt) – en svensk dansbandslåt skriven av Thomas G:son